Il doppio  del BNP Paribas Masters 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Mahesh Bhupathi e Maks Mirny. Quest'ultima coppia ha poi vinto il torneo battendo in finale Mark Knowles e Andy Ram per 7-5, 7-5.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (quarti di finale)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (campioni)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BNP Paribas Masters 2010
ATP World Tour 2010